Ше́длер (, ) — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Альберт Шедлер (; 1848—1922) — лікар та спікер Ландтагу Ліхтенштейну, син Карла Шедлера.
 Анґеліка Шедлер (;  1980) — колишня ліхтенштейнська тенісистка.
 Густав Шедлер (; 1883—1961) — ліхтенштейнський державний діяч, прем'єр-міністр Ліхтенштейну у 1922—1928 роках.
 Еріх Шедлер (; 1949—1985) — шотландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Карл Шедлер (; 1804—1872) — ліхтенштейнський політик, лікар.

Німецькі прізвища